José Benjamín puede hacer referencia a las siguientes personas:

José Benjamín Zubiaur, educador argentino
José Benjamín de la Vega, abogado y político argentino
José Benjamín Ábalos, médico y político argentino
José Benjamín Gorostiaga, abogado y político argentino
José Benjamín Dávalos, abogado y político argentino